Nessuno è perfetto – film del 1981
Nessuno è perfetto (per fortuna) – album dei Tinturia
Nessuno è perfetto – singolo dei Gemelli DiVersi
Nessuno è perfetto – programma televisivo di Canale 5